Борисова Гора — название населённых пунктов.

Россия 
 Борисова Гора — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Борисова Гора — посёлок в Первомайском районе Томской области.